SMS „Salamander” – nazwa noszona na przestrzeni dziejów przez 4 okręty:
 SMS „Salamander” – pruska, a następnie niemiecka kanonierka typu Jäger z lat 60. XIX wieku
 SMS „Salamander” – austro-węgierska fregata pancerna typu Drache z lat 60. XIX wieku
 SMS „Salamander” – niemiecka kanonierka typu Wespe z lat 80. XIX wieku
 SMS „Salamander” – austro-węgierski stawiacz min z końca XIX wieku

Przypisy

Bibliografia 
 
 

Nazwy austro-węgierskich okrętów
Nazwy okrętów niemieckich